Первый дивизион Гонконга 1994/1995 — 84-й сезон высшего футбольного соревнования в Гонконге с момента основания лиги. В этом сезоне соревнования проводились в два круга. Клуб Истерн сумел защитить чемпионский титул, полученный годом ранее. После этого сезона клуб Гонконг Рейнджерс изменил название на "Ульспорт Рейнджерс".

Таблица

Ссылки
 Чемпионат Гонконга 1994/1995 на rsssf.com

1994/1995
Гонконг
1990-е годы в Гонконге